La Beta Ethniki 1983-1984 è la 25ª edizione del campionato greco di calcio di secondo livello.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 1984-1985
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1984-1985

Spareggio per il primo posto

Note

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1983
Calcio nel 1984